Összesen 7 (13) epizódból áll. Az első része a "Nagy a baj! / Energiamegmaradás" és a legutolsó a "Karácsony minden nap" volt. 2001. március 30. és 2001. december 12. között futott.

Epizódok

Amerikai rajzfilmsorozatok